Starkl ist der Familienname folgender Personen:

 Dominic Starkl (* 1990), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Dominik Starkl (* 1993), österreichischer Fußballspieler
 Josef Starkl (1929–2005), österreichischer Gärtnereiunternehmer
 Michael Starkl (* 1982), österreichischer Schauspieler und Akrobatiker
 Sebastian Starkl (* 1996), österreichischer Fußballspieler